Banda, pleme Mande crnaca iz Gane.
 Banda (Ubangijski narodi), grupa plemena Adamawa-ubangijskih crnaca nastanjenih u Srednjoafričkoj Republici.
 Banda (narod) (Dakpa, Golo), narod šire skupine Banda naroda iz Čada, Srednjoafričke Republike i Sudana.
 Otočje Banda, Indonezija
 Bandsko more, Indonezija
 Ploča Bandskog mora, tektonska ploča
 Banda jezici, skupina ubangijskih jezika.